200 m stylem grzbietowym kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2015. Eliminacje i półfinały odbyły się 7 sierpnia, a finał 8 sierpnia.

W tej konkurencji wzięły udział 44 zawodniczki z 37 krajów.

Złoty medal zdobyła Emily Seebohm z Australii. Srebro wywalczyła mistrzyni świata z 2013 roku, Amerykanka Missy Franklin. Trzecie miejsce zajęła reprezentantka Węgier Katinka Hosszú.

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje odbyły się o 10:30.

Legenda: WJ – rekord świata juniorek

Półfinały 
Półfinały odbyły się o 17:49.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał odbył się o 17:47.

Legenda: WJ – rekord świata juniorek

Przypisy 

Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2015